Název Práčov má více sídel:
 Práčov (Přídolí) – část obce Přídolí v okrese Český Krumlov
 Práčov (Svídnice) – část obce Svídnice v okrese Chrudim

 Vodní elektrárna Práčov

Externí odkazy